Walter Rahm ist der Name folgender Personen:

* Walter Rahm (Grafiker)  (1921–1987), deutscher Grafiker und Maler 
 Walter Rahm (Bobfahrer) (* 1954), Schweizer Bobfahrer